Mafikozolo (album)
 Mafikozolo (muziekgroep)